De familienaam Broger werd gedragen door (Rooms-Katholieke) politici uit het kanton Appenzell Innerrhoden. De familie stamt uit de 13e eeuw.

Ulrich Broger (†1552), tussen 1524 en 1537 Landammann van het kanton Appenzell Innerrhoden
Franz Anton Broger (1779-1847), tussen 1828 en 1831 Landammann van Appenzell Innerrhoden
Joseph Alois Broger (1811-1879), tussen 1865 en 1879 Landammann van Appenzell Innerrhoden
Johann Josef Broger (1841-1898), lid van de Standeskommission
Josef Anton Broger (1847-1905), lid van de Standeskommission
Johann Baptist Broger (1863-1931), rechter en lid van de Standeskommission, vader van 7.
Albert Broger (1897-1978), tussen 1946 en 1964 Landammann van Appenzell Innerrhoden
Emil Broger (1908-1969), lid van de Standeskommission
Raymond Broger (1916-1980), tussen 1960 en 1966 Landammann van Appenzell Innerrhoden

Naast politici, telde de familie ook tal van geestelijken en kunstenaars.

Externe link
Familiewapens gevoerd door leden van de familie Broger